Die Premijer Liga 2013/14, nach einem Sponsorenabkommen offiziell BH Telecom Premijer Liga genannt, war die 14. Spielzeit der höchsten bosnisch-herzegowinischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 27. Juli 2013 und endete im Mai 2014.

Titelverteidiger war der FK Željezničar Sarajevo. Neu aufgestiegen waren die Mannschaften NK Vitez und FK Mladost Velika Obarska.

Modus 

In der Saison 2013/14 traten wie in vergangenen Jahren sechzehn Klubs in insgesamt 30 Runden gegeneinander an. Jedes Team spielte hierbei einmal zu Hause und einmal auswärts gegen jedes der fünfzehn anderen Teams. In der Premijer Liga spielten die insgesamt sechzehn Teams um vier internationale Startplätze, einen Champions-League-Platz, sowie zwei Europa-League-Plätze über die Platzierung und einen für den Pokalsieger. Darüber hinaus mussten die zwei Letztplatzierten in die zweithöchste Liga, die Erste Liga (FBiH oder RS), absteigen.

Abschlusstabelle 
Tabellenführer

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2013
Fußballsaison 2013/14